

Localidades

Sainte-Marie (Quebec)

Sainte-Marie (Altos-Alpes)
Sainte-Marie (Altos Pirenéus)
Sainte-Marie (Ardenas)
Sainte-Marie (Cantal)
Sainte-Marie (Doubs)
Sainte-Marie (Gers)
Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine)
Sainte-Marie (Nièvre)

Desambiguações de topônimos